Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-kazašský pár Tímea Babosová a Jaroslava Švedovová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená srbsko-česká dvojice Aleksandra Krunićová a Kateřina Siniaková, která ve finále zdolala Rusky Margaritu Gasparjanovou a Alexandru Panovovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Obě vítězky si tak na okruhu WTA Tour připsaly premiérový titul.

Nasazení párů 
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (čtvrtfinále)
  Misaki Doiová /  Oxana Kalašnikovová (1. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (1. kolo)
  Olga Govorcovová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2014